Benumeya puede referirse a:
Rodolfo Gil Benumeya, orientalista español (1905-1975).
Rodolfo Gil Benumeya Grimau, arabista español hijo del anterior (1931-2008).